Clube Desportivo Dínamo do Cuanza Sul, popularmente chamado de Dínamos de Sumbe, é um clube de futebol da cidade de Sumbe, a capital da província do Cuanza Sul, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1988.

Clubes de futebol de Angola